Калуш-Долинская агломерация — городская агломерация в бассейне реки Лимница, правого притока реки Днестр с центром в городах Калуш и Долина. В состав агломерации входят населённые пункты Калушского района.

Примерная статистика агломерации по состоянию на 2001 год:
 Численность населения — 298,3 тыс. лиц.
 Площадь — 3563 км².
 Плотность населения — 83,7 чел/км².

Источники 
 Алфьоров М. А. Урбанізаційні процеси в Україні в 1945—1991 рр: Монографія/ М. А. Алфьоров — Донецьк: Донецьке відділення НТШ ім. Шевченка, ТОВ «Східний видавничий дім» 2012. — 552 с.

Ивано-Франковская область
Калушский район
Калуш
Болехов